Schlienz ist der Name folgender Personen:

 Christoph Friedrich Schlienz (1803–1868), deutscher Missionar
 Robert Schlienz (1924–1995), deutscher Fußballspieler
 Walter Schlienz (Friedrich Wilhelm Walter Schlienz; 1896–1977), deutscher Biologe

Schlienz bezeichnet zudem:

 Schlienz Omnibus, ehemaliges privates Omnibusunternehmen in Esslingen-Wäldenbronn
 Schlienz-Tours, privates Omnibusunternehmen in Kernen-Rommelshausen